Clase R puede referirse a:

 R (clase de complejidad), problemas de decisión resolubles por una máquina de Turing.
 El Mercedes-Benz Clase R, un monovolumen que se comenzó a vender en el año 2006.
 La Clase R de destructores británicos.
 La Clase R de submarinos británicos.
 La Clase R de submarinos estadounidenses.
 Clase R, un nombre alternativo para los submarinos británicos Clase Rainbow.
 La Clase R de submarinos italianos.
 La Clase R de patrulleros finlandeses.